Kornau ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname: 
 Kornau (Griesstätt), Gemeindeteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kornau (Oberstdorf), Gemeindeteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kornau (Ostpr.), bis 1938: Olschöwken, Kreis Ortelsburg, seit 1945: Olszewki im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Obilná (Kornau), Gemeindeteil von Odrava, Okres Cheb, Tschechien

Familienname:
 Eduard Kornau, eigentlich Eduard Korngold (1863–1939), österreichischer Theaterschauspieler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Cornau